Heros (mythologie), een figuur uit de mythologie van de Oudheid
Heros (Berlijn), een Duits historisch motorfietsmerk
Heros (Niederoderwitz), een Duits historisch motorfietsmerk
Heros (geslacht), een vissengeslacht
Heros (bedrijf), een afvalverwerker